O școală chineză (chineză simplificată: 中文学校; chineză tradițională: 中文學校; pinyin: zhōngwén xuéxiào; cantoneză Yale: jūngmán hohk'haauh) este o școală care este înființată în scopul predării soiurilor de chineze (în special, mandarine și cantoneze), deși scopul poate varia la predarea diferitelor aspecte ale culturii chineze, cum ar fi arta chineză, caligrafia, istoria și arte marțiale. Programele pot fi fie o instituție independentă, fie o parte dintr-o instituție de învățământ existentă. 

Multe școli chineze sunt menite să păstreze limba și cultura tradițională chinezească. În 2007, USA Today a poreclit chineza „... este noua engleză”.  O tendință recentă în 2011 arată că guvernul chinez a oferit și finanțare districtelor școlare din SUA cu finanțare suplimentară, pe lângă finanțarea pe care o primesc deja de la guvernul american. În consecință, a existat și îngrijorarea că guvernul chinez ar putea să se infiltreze și în sistemul de învățământ în afara granițelor sale, întrucât unii oameni dintr-un district școlar din Columbus, Ohio, consideră că s-a întâmplat.

Curriculum 
Un curriculum școlar tipic chinezesc poate varia în funcție de școala particulară. Cu toate acestea, limba chineză standard și diferite aspecte ale culturii chineze, cum ar fi arta chineză, istoria chineză și artele marțiale chineze sunt de obicei incluse.

Limba chineză 

Limba chineză este vorbită de aproape 1,2 miliarde de oameni sau aproximativ 16% din populația lumii. Școlile chinezești învață de obicei chineza scrisă și cea vorbită. Odată cu importanța și influența din ce în ce mai mare a economiei Chinei la nivel global, instrucțiunile mandarine câștigă popularitate în școlile din Statele Unite și a devenit un subiect de studiu din ce în ce mai popular în rândul tinerilor din lumea occidentală, precum în Marea Britanie.  Unul dintre instrumentele didactice utilizate pe scară largă în școlile chineze este sistemul Pinyin, cunoscut și sub denumirea de sistemul fonetic oficial pentru transcrierea pronunțiilor mandarine a caracterelor chinezești în alfabetul latin, care a fost dezvoltat în anii 1950 pe baza formelor anterioare de romanizare . A fost publicat de guvernul chinez în 1958 și revizuit de mai multe ori.  Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a adoptat pinyin ca fiind un standard internațional în 1982.

Caligrafia chineză 

Chineza scrisă, așa cum este învățată în școlile chineze, folosește metode definite de Shūfǎ (書法) din China, ceea ce înseamnă „modul / metoda / legea scrisului”.  Curricula în scrisul chinezesc se concentrează de obicei pe ordinea accidentului vascular cerebral și repetarea. Școlile învață, de asemenea, relația cuvintelor bazate pe radicalii lor chinezi, deoarece multe cuvinte provin din idei care se referă la un anumit subiect. Ordonanțele de atac ale cuvintelor sunt, de asemenea, importante, deoarece acestea dictează modul în care cuvintele chinezești pot fi găsite într-un dicționar chinezesc.

Arta chinezească 
Arta chineză este predată în școlile chineze, urmând tehnicile stabilite în pictura chineză. De exemplu: 

 Gong-bi (工筆), care înseamnă „meticulos”, folosește pensule extrem de detaliate care delimitează foarte precis detaliile. Adesea este foarte colorat și în mod obișnuit prezintă subiecte figurate sau narative. Este adesea practicat de artiștii care lucrează pentru curtea regală sau în ateliere independente. Picturile cu păsări și flori erau deseori în acest stil. 
 Pictura cu cerneală și spălare, în Shui-mo chinez sau (水墨 ), de asemenea, denumită pictată acuarelă sau pictură, și cunoscută și sub denumirea de „pictură alfabetizată”, deoarece a fost una dintre „Cele patru arte” ale savantului- chinez oficial clasă.  În teorie, aceasta a fost o artă practicată de domni, o distincție care începe să se facă în scrierile despre artă din dinastia Song, deși carierele exponenților de frunte ar putea beneficia considerabil.  Acest stil este de asemenea denumit „xie yi” (寫意) sau stil liber.

Arte marțiale chineze 
Artele marțiale chinezești, numite uneori „kung fu” sunt o serie de stiluri de luptă care s-au dezvoltat de-a lungul secolelor în China. Școlile chineze adesea oferă astfel de programe ca parte a curriculumului lor, deoarece este unul dintre aspectele fundamentale ale culturii chineze. Deși unele stiluri de artă marțială au avut originea în alte părți ale Asiei, cum ar fi karate și tae kwon, însă, uneori, sunt învățate ca și cum ar fi făcut parte din moștenirea chineză.

Evenimente majore

Anul Nou Chinezesc 
Multe școli chineze au organizat o gală de Anul Nou Chinezesc, deoarece festivalul este un important festival chinez celebrat la rândul său în calendarul chinez . Este, de asemenea, cunoscut sub numele de Festivalul de primăvară, traducerea literală a numelui chinezesc modern. Sărbătorile Anului Nou Chinezesc se desfășoară în mod tradițional de la Revelionul Chinezesc, ultima zi a ultimei luni a calendarului chinez, la Festivalul Lanternei din ziua a 15-a a primei luni, ceea ce face festivalul cel mai lung din calendarul chinezesc. Prima zi a Anului Nou se încadrează între 21 ianuarie și 20 februarie.

Note

Referințe

Legături externe 
 Consiliul Național al Asociațiilor Școlilor de Limbi Chineze

Educația limbii
Cultură chineză